Куликова — жіноча форма російського прізвища .

 Відомі носії 
 Куликова Алла ( 1977) — російська дзюдоїстка.
 Куликова Валентина Кузьмівна (. 1935) — радянська баскетболістка.
 Куликова Варвара Миколаївна (1846—1894) — дитяча письменниця, перекладачка.
 Куликова Галина Веніаминівна ( 1935) — російський китаєзнавець.
 Куликова Галина Михайлівна ( 1962) — російська письменниця.
 
 Куликова Ксенія Сергіївна ( 1988) — російська біатлоністка.
 
 
 Куликова Нана Олександрівна ( 1985) — російський медіаменеджер, підприємець, продюсер.
 Куликова Наталя Сергіївна ( 1982) — російська волейболістка.
 Куликова Неллі Вікторівна ( 1945) — Герой Соціалістичної Праці.
 
 Куликова Олена Юріївна ( 1970) — російський літературознавець, доктор філологічних наук.
 Куликова Регіна Олександрівна ( 1989) — російська тенісистка.
 Куликова Світлана В'ячеславівна ( 1980) — російська фігуристка.
 Куликова Тетяна Юріївна ( 1993) — російська волейболістка.

Топонім 
 Куликова — село в Іллінському районі Пермського краю Російської Федерації.
 Куликова — село в Слободо-Туринському муніципальному районі Свердловської області Російської Федерації. Див. також